Denumirea de Ignatovți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Ignatovți, un sat în comuna Dreanovo, regiunea Gabrovo;
 Ignatovți, un sat în comuna Elena, regiunea Veliko Tărnovo.